A Torpedo Moszkva (oroszul: Футбольный клуб Торпедо Москва, magyar átírásban: Futbolnij klub Torpedo Moszkva) orosz labdarúgócsapat, székhelye a fővárosban, Moszkvában található.

Az 1960-as 1970-es évek egyik szovjet sikercsapata, 3 alkalommal nyerte meg a szovjet bajnokságot, illetve 6 alkalommal hódította el a szovjet kupát. Jelenleg az orosz harmadosztályban versenyez.

Névváltozások 
 1924–1930: Proletarszkaja kuznyica (a klub jogelődje)
 1930–1933: AMO
 1933–1936: ZISZ

1936 óta jelenlegi nevén szerepel.

Története 

A klub jogelődjét 1924-ben alapították "Proletarszkaja Kuznyica" néven, ami magyarul „Proletár Kovácsműhely”-t jelent. A hivatalos honlapjuk szerint 1930-ban alakult a Torpedo Moszkva,  és 1936-ban változtatják a nevüket Torpedóra. 1937-ben az orosz labdarúgóliga létszámemelést hajtott végre így került a Torpedó az első osztályba. 2006-os kiesésükig még sohasem estek ki azelőtt, 2010-ben a harmadosztályban szerepelnek, miután 2009-ben feljutottak a negyedosztályból. A csapat legsikeresebb időszaka a Szovjetunió idejére tehető, három bajnoki cím mellé 6 kupagyőzelmet szereztek és többször szerepeltek mindhárom európai kupasorozatban.

Sikerei 
 Szovjetunió
 Szovjet első osztály:
 Bajnok: 3 alkalommal (1960, 1965, 1976 ősz)

 Szovjet kupa:
 Győztes: 6 alkalommal (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986)

Oroszország
 Orosz kupa:
 Győztes: 1 alkalommal (1993)

Eredményei a ligában

Szovjetunió 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Oszt.
! Hely
! M
! GY
! D
! V
! LG
! KG
! P
!Kupa
!colspan=2|Európa
!Házi Gólkirály
!Vezetőedző
|-
||1936 (tavasz)||rowspan="3"|2.||2||6||3||1||2||10||7||13||-||colspan="2"|-||align="center"|   - ||align="center"|-
|-
||1936 (ősz)||4||7||4||0||3||11||7||15||-||colspan="2"|-||align="center"|  - ||align="center"|-
|-
||1937||bgcolor="lime"|6||12||4||4||4||16||18||24||NYD||colspan="2"|-||align="center"| - ||align="center"| -
|-
||1938||rowspan="52"|1.||9||25||9||11||5||51||38||29||NYD||colspan="2"|-||align="left"|  Sinyakov - 15  Petrov - 15  ||align="left"| Buhteev
|-
||1939||9||26||8||7||11||51||51||23||NYD||colspan="2"|-||align="left"|  Zsarkov - 13||align="left"|  Buhteev  Kvasnin
|-
||1940||11||24||6||6||12||36||50||18||-||colspan="2"|-||align="left"| Zsarkov - 9||align="left"| Kvasnin
|-
||1941-1944||colspan="8"|elmaradt a bajnokság||ED||colspan="2"|-||align="center"|-||align="left"|
|-
||1945||bgcolor="cc9966"|3||22||12||3||7||41||21||27||NYD||colspan="2"|-||align="left"|  Panfilov - 14||align="left"|  Maszlov   Szelin
|-
||1946||4||22||11||5||6||44||29||27||ED||colspan="2"|-||align="left"|  A. Ponomarjov - 18||align="left"| Maszlov
|-
||1947||5||24||9||6||9||36||29||24||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"|  Zsarkov - 9||align="left"| Maszlov
|-
||1948||5||26||15||3||8||58||43||33||ND||colspan="2"|-||align="left"| A. Ponomarjov - 19||align="left"| Maszlov  Nikitin
|-
||1949||4||34||16||10||8||64||42||42||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| A. Ponomarjov - 19||align="left"| Nikitin  Kvasnin
|-
||1950||10||36||13||10||13||57||60||36||R32||colspan="2"|-||align="left"| V. Ponomarjov - 12||align="left"| Kvasnin
|-
||1951||12||28||8||8||12||37||48||24||R32||colspan="2"|-||align="left"| Necsev  - 8||align="left"| Moskarkin  Rzsevcev
|-
||1952||10||13||3||6||4||11||15||12||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| Necsev - 3  Gabicsavdze||align="left"| Maszlov
|-
||1953||bgcolor="cc9966"|3||20||11||3||6||24||24||25||ND||colspan="2"|-||align="left"| Vaskevics  - 9||align="left"| Maszlov  Morozov
|-
||1954||9||24||8||6||10||34||34||22||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Vaskevics   - 9||align="left"| Morozov
|-
||1955||4||22||10||8||4||39||32||28||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Sztrelcov  - 15||align="left"| Morozov
|-
||1956||5||22||8||7||7||40||37||23||-||colspan="2"|-||align="left"| Ivanov - 13||align="left"| Beszkov
|-
||1957||bgcolor="silver"|2||22||11||6||5||46||23||28||ED||colspan="2"|-||align="left"| Ivanov - 14||align="left"| Maszlov
|-
||1958||7||22||7||8||7||51||42||22||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| Ivanov - 14||align="left"| Maszlov
|-
||1959||5||22||11||3||8||27||23||25||-||colspan="2"|-||align="left"| Falin  - 7||align="left"| Maszlov
|-
||1960||bgcolor="gold"|1||30||20||5||5||56||25||45||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| Guszarov- 12||align="left"| Maszlov
|-
||1961||bgcolor="silver"|2||30||19||3||8||68||35||41||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| Guszarov - 22||align="left"| Maszlov
|-
||1962||7||32||15||8||9||64||32||48||ND||colspan="2"|-||align="left"| Guszarov - 15||align="left"| Zsarkov
|-
||1963||10||38||12||16||10||46||41||40||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Ivanov - 17||align="left"| Zolotov  Morozov
|-
||1964||bgcolor="silver"|2||33||19||8||6||53||23||46||R32||colspan="2"|-||align="left"| Ivanov - 14||align="left"| Zolotov
|-
||1965||bgcolor="gold"|1||32||22||7||3||55||21||51||R32||colspan="2"|-||align="left"| Sztrelcov - 12 ||align="left"| Marenko
|-
||1966||6||36||15||10||11||55||39||40||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"|  Sztrelcov - 12||align="left"| Marenko
|-
||1967||12||36||12||9||15||38||47||33||ND||BEK||R32||align="left"| 4 játékos- 6||align="left"| Morozov  Ivanov
|-
||1968||bgcolor="cc9966"|3||38||18||4||6||60||32||50||bgcolor="gold"|GY||KEK||ND||align="left"| Sztrelcov - 21||align="left"| Ivanov
|-
||1969||5||32||13||10||9||36||27||36||ND||colspan="2"|-||align="left"| Pais - 8||align="left"| Ivanov
|-
||1970||6||32||12||10||10||36||38||34||ND||KEK||R32||align="left"| Shalimov  - 6||align="left"| Ivanov
|-
||1971||7||30||4||20||6||27||27||28||ED||colspan="2"|-||align="left"| Pais - 6||align="left"| Maszlov
|-
||1972||9||30||11||9||10||31||33||31||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| Smirnov - 12||align="left"| Maszlov
|-
||1973||13||30||9||1+7||13||28||37||19||R32||colspan="2"|-||align="left"| Smirnov - 8||align="left"| Maszlov  Ivanov
|-
||1974||4||30||13||7||10||35||28||33||R32||KEK||NYD||align="left"| Nikonov - 12||align="left"| Ivanov
|-
||1975||4||30||13||7||10||35||28||34||R32||colspan="2"|-||align="left"| Krabrosztyin  - 7||align="left"| Ivanov
|-
||1976 (tavasz)||12||15||5||4||6||15||20||14||-||Uefa||NYD||align="left"| Degterev  - 5  Grishin  ||align="left"| Ivanov
|-
||1976 (ősz)||bgcolor="gold"|1||15||9||2||4||20||9||20||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Krabrosztyin  - 5   Szaharov - 5||align="left"| Ivanov
|-
||1977||bgcolor="cc9966"|3||30||12||13||5||30||23||37||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| 4 játékos - 4||align="left"| Ivanov
|-
||1978||8||30||11||11||8||36||29||30||ED||BEK||R32||align="left"| Krabrosztyin  - 7||align="left"| Ivanov
|-
||1979||16||34||8||9||17||632||46||24||Kval.||Uefa||R32||align="left"| Vaszilev- 14||align="left"| Szalkov
|-
||1980||11||34||10||11||13||28||32||30||ND||colspan="2"|-||align="left"| Redkou - 7||align="left"| Szalkov
|-
||1981||5||34||14||14||6||41||29||38||Kval.||colspan="2"|-||align="left"| Petrakov - 10||align="left"| Ivanov
|-
||1982||8||34||11||12||11||36||33||32||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| Redkou - 12||align="left"| Ivanov
|-
||1983||6||34||14||11||9||40||34||38||NYD||KEK||R32||align="left"| Petrakov - 11||align="left"| Ivanov
|-
||1984||6||34||15||10||9||43||36||40||ND||colspan="2"|-||align="left"| Redkou - 14||align="left"| Ivanov
|-
||1985||5||34||13||10||11||42||40||36||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Kobzev - 9||align="left"| Ivanov
|-
||1986||9||30||10||11||9||31||28||30||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| Szavicsev - 12||align="left"| Ivanov
|-
||1987||4||30||12||12||6||35||25||34||ND||KEK||ND||align="left"| Szavicsev - 10 ||align="left"| Ivanov
|-
||1988||bgcolor="cc9966"|3||30||17||8||5||39||23||42||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| Grecsnjov - 9   Rudakov - 9||align="left"| Ivanov
|-
||1989||5||30||11||13||6||40||26||35||bgcolor="silver"|D||Uefa||R64||align="left"| Grecsnjov - 11   Szavicsev - 11||align="left"| Ivanov
|-
||1990||4||24||13||4||7||28||24||30||ND||KEK||NYD||align="left"| Szavicsev - 8||align="left"| Ivanov
|-
||1991||bgcolor="cc9966"|3||30||13||10||7||36||20||36||bgcolor="silver"|D||Uefa||ND||align="left"| Tiskov  - 8||align="left"| Ivanov   Szkomorohov
|-
||1992||-||colspan="8"|-||R32||Uefa||R32||align="center"|-||align="left"|-
|}

Oroszország 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Osztály
! Helyezés
! M
! GY
! D
! V
! LG
! KG
! P
!Kupa
!colspan=2|Európa
!Házi gólkirály
!Vezetőedző
|-
||1992||rowspan="15"|1.||11||30||12||6||12||32||30||30||-||colspan="2"|-||align="left"| Grisin - 10||align="left"| Szkomorohov   Mironov
|-
||1993||7||34||15||8||11||35||40||38||bgcolor="gold"|GY||Uefa||R32||align="left"| Boriszov - 7||align="left"| Mironov
|-
||1994||11||30||7||12||11||28||37||26||R32||KEK||R32||align="left"| Afanaszev - 8||align="left"| Mironov  Petrenko  Ivanov
|-
||1995||5||30||16||7||7||40||30||55||ND||colspan="2"|-||align="left"| Prokopenko - 6   Agaskov - 6 ||align="left"| Ivanov
|-
||1996||12||34||10||11||13||42||51||41||R32||colspan="2"|-||align="left"| Kamolcsev - 9||align="left"| Ivanov
|-
||1997||11||34||13||6||15||50||46||45||ND||Uefa Intertoto||R64  ED||align="left"| Jankauskas - 10||align="left"| Tarhanov
|-
||1998||11||30||9||10||11||38||34||37||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Bulatov - 9||align="left"|Tarhanov   Ivanov
|-
||1999||4||30||13||11||6||38||33||50||R32||colspan="2"|-||align="left"| Kamolcsev - 12||align="left"| Sevcsenko
|-
||2000||bgcolor="cc9966"|3||30||16||7||7||42||29||55||R32||colspan="2"|-||align="left"| Vjaemikin - 8||align="left"| Sevcsenko
|-
||2001||4||30||15||7||8||53||42||52||ND||Uefa||R128||align="left"| Vjaemikin - 17 ||align="left"| Sevcsenko
|-
||2002||4||30||14||8||8||47||32||50||R32||Uefa||R128||align="left"| Szemsov - 11||align="left"| Sevcsenko  Petrenko
|-
||2003||8||30||11||10||9||42||38||43||R32||colspan="2"|-||align="left"| Sirko - 7||align="left"| Petrenko
|-
||2004||5||30||16||6||8||53||37||54||R32||Uefa||R32 ||align="left"| Panov - 15||align="left"| Petrenko
|-
||2005||7||30||12||9||9||37||33||45||ND||colspan="2"|-||align="left"| Szemsov - 12||align="left"| Petrenko
|-
||2006||bgcolor="pink"|15||30||3||13||14||22||40||22||ND||colspan="2"|-||align="left"| Budilin - 4||align="left"| Petrenko  Gosztenin
|-
||2007||rowspan="2"|2.||6||42||21||6||15||75||59||69||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Ramascsanka - 15||align="left"| Szabitov
|-
||2008||bgcolor="pink"|18||42||14||7||21||47||69||49||R32||colspan="2"|-||align="left"| Popov - 9 ||align="left"| Szabitov  Daev
|-|-
||2009||rowspan="1"|4.||bgcolor="lime"|1||32||30||0||2||128||19||55||R64||colspan="2"|-||align="left"| Cseresnev - 23||align="left"| Daev
|-
||2010||rowspan="1"|3.||bgcolor="lime"|1||30||17||6||7||59||26||57||R32||colspan="2"|-||align="left"| Burmisztrov - 10||align="left"|Csuganov
|}

További információk 
 Hivatalos honlap 

Torpedo
1930-ban alapított labdarúgócsapatok
Moszkva sportélete